Möhler bezeichnet:
 Möhler, ein Dorf im Gemeindegebiet von Herzebrock-Clarholz, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen

Möhler ist der Familienname folgender Personen:
 Eva Möhler (* 1965), deutsche Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und Universitätsprofessorin an der Universität Heidelberg
 Fritz Möhler (1896–1978), deutscher Goldschmied und Professor in Schwäbisch Gmünd
 Hanns Möhler (* 1940), deutscher Biochemiker und Pharmakologe
 Johann Adam Möhler (1796–1838), deutscher, römisch-katholischer Theologe
 Karl Petrus Möhler (1897–1968), Prämonstratenser und im Jahr 1944 Abt des Stift Tepl in Westböhmen
 Paul Möhler (1852–1929), deutscher Politiker (Zentrum) und Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd
 Rolf Möhler (1931–2018), deutscher Diplomat
 Wilhelm Möhler (1912–1981), deutscher Ordensgeistlicher (Pallottiner) und Generalrektor